Het ATP-toernooi van Montpellier 2017 (met de officiële naam Open Sud de France 2017) werd van 6 tot en met 12 februari 2017 gespeeld in de Franse stad Montpellier. Er werd gespeeld op de overdekte hardcourtbanen van de Park&Suites Arena.

Het enkelspel werd gewonnen door Alexander Zverev. Hij won de finale met 7-6(4) en 6-3 van Richard Gasquet.Het dubbelspel werd gewonnen door Alexander Zverev en Mischa Zverev. Zij versloegen in de finale Fabrice Martin en Daniel Nestor  met 6-4, 6-7(3) en [10-7].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Montpellier
Montpellier 2017